Covington Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Covington Mountain (Kalifornien)	
 Covington Mountain (North Carolina)